Zeilhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Florian Zeilhofer (* 1952), deutsch-schweizerischer Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg und Hochschullehrer
 Helena Zeilhofer (* 1928), deutsche Modedesignerin
 Patrick Zeilhofer (* 1964), deutscher Journalist und Medienmanager
 Willibald Zeilhofer (* 1935), deutscher Architekt